Il campionato mondiale di snooker 2008 si è disputato dal 19 aprile all'8 maggio 2008 presso il Crucible Theatre di Sheffield nel Regno Unito. Il torneo è stato vinto dall'inglese Ronnie O'Sullivan che ha conquistato il suo terzo titolo battendo in finale il connazionale Ali Carter per 18-8.

Nei quarti di finale Carter ha realizzato il suo primo maximum break (147), mentre il giorno prima O'Sullivan ne aveva ottenuto un altro, il suo nono in carriera e terzo al Crucible. È stata la prima volta che due 147 sono stati realizzati durante lo stesso evento.

Il campione uscente John Higgins ha perso 9–13 contro Ryan Day al secondo turno.

Montepremi 

 Vincitore: £ 250.000
 Finalista: £ 125.000
 Semifinalisti: £ 52.000
 Quarti di finale: £ 22.000
 Ottavi di finale: £ 14.000
 Sedicesimi di finale: £ 10.600

 Break più alto: £ 10.000
 Maximum break: £ 147.000
 Montepremi totale: £ 1.050.000

Tabellone finale 
Vengono qui riportati i risultati di ciascun turno. I numeri tra parentesi indicano la posizione nel ranking delle teste di serie (ogni campionato ha 16 teste di serie e 16 giocatori provenienti dalle qualificazioni).

Note 

2008
Competizioni sportive a Sheffield
Snooker nel 2008